MKB est un sigle pour:
 Messageros Killers Boys, le groupe musical de F. J. Ossang.
 La maladie de Kashin-Beck, ou la maladie des gros os.
 Marine-Küsten-Batterie, batterie côtière de marine opérée par la Kriegsmarine pendant la Seconde Guerre mondiale